Herança dos devassos é um filme brasileiro de 1979, do gênero drama, dirigido por Alfredo Sternheim.

Sinopse
Após a morte de um milionário, sua família começa a brigar por causa da herança.

Elenco
Sandra Bréa
Roberto Maya
Francisco Curcio
Ricardo Dias
Edward Freund
Elizabeth Hartmann
Claudete Joubert

Filmes do Brasil de 1979
Filmes em língua portuguesa
Filmes de drama do Brasil
Filmes dirigidos por Alfredo Sternheim